Мъжкият баскетболен турнир на Летните олимпийски игри 2012 в Лондон започна на 29 юли и завърши 12 август. Мачовете от груповата фаза се проведоха в Баскетболната арена, а двубоите от елиминационната фаза - в Норт Гринуич Арена.

Квалификации

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC+1).

Група A

Група B

Елиминационна фаза

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за бронзов медал

Финал 

Баскетбол